Второй сезон SLTV League of Legends StarSeries проходил с 23 мая по 6 июля 2014 года. Чемпионский титул не смогли защитить «Carpe Diem», выбыв во втором раунде плей-офф.

Чемпионом лиги, а также обладателем 15 тыс долларов США из призового фонда и слота в IWC Gamescom 2014 стал коллектив «Hard Random».

Дивизионы 
Помимо StarSeries проводились профессиональный и любительский дивизионы («ProSeries» и «AmSeries»). Призовой фонд обоих дивизионов составлял 2,5 тыс и 2 тыс долларов США соответственно. Перед началом второго сезона также были анонсированы ежедневный турнир «Ranking Cups» с призовым фондом в 2500 Riot Points и еженедельный турнир «Weekend Cups» с призовым фондом в 300 долларов США.

Команды

Изменения перед началом сезона 
В лиге приняли участие 8 команд из прошлого сезона StarSeries: «Carpe Diem», «Team Dragon», «Internationally V» (Revival Dragons), «5 Solo Players», «Team Empire», «RoX» и «Tvoi Batya». Игроки «Good Team Multigaming» перешли в организацию «Hard Random» сохранив место в StarSeries.

В чемпионате также участвовали 4 команды из «AmSeries»:  «MyLP», «Invictus Familiae», «Against the Wall» и «Double Trouble B».

В итоге состав 2-го сезона StarSeries был следующим:

Изменения по ходу сезона 
28 июня 2014 года, перед началом LAN-финалов, игроки «Team Dragon» перешли в организацию «Virtus.pro».

Капитаны команд

Регулярный сезон (онлайн)

плей-офф (онлайн) 
плей-офф A

плей-офф B

LAN-финалы

Обзор 
LAN-финалы проходили в Москве на киберспортивном стадионе «Moscow Cyber Stadium» с 5 по 6 июля 2014 года. Все игры проводились до двух побед (bo3), кроме финала за место в IWC Gamescom 2014 проводящегося до трёх (bo5). Команды выбывали из турнира по швейцарской системе.

Сетка

Трансляция матчей 
Все матчи лиги транслировались на официальном канале League of legends StarLadder  стриминговой платформы Twitch.tv, а комментировали их Михаил «Olsior» Зверев и Александр «fiftyseven» Табота.

Ссылки 
 eSportsWikis: 
 HardWiki:

Примечания 

SLTV StarSeries